Михаи́л Оле́гович Бирюко́в () — российский хоккейный вратарь, чемпион мира 2008 и 2012 годов в составе сборной России. С 2018 года — спортивный директор клуба «Буран».

Заслуженный мастер спорта России (2009).

Биография 
Воспитанник ярославского «Локомотива», выступал за команды «Русь М», «Капитан», «Молот-Прикамье», ХК МВД, «Динамо» Москва, ХК «Югра́» Ханты-Мансийск.

Матчи всех звёзд КХЛ 
Участвовал в Матче всех звёзд КХЛ 2011, заменив травмированного Карри Рамо.

Был выбран, с помощью голосования болельщиков, основным вратарем Команды Фёдорова Матча всех звёзд КХЛ 2012.

Награды 
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 июня 2009 года) — за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах
 Лучший вратарь месяца в КХЛ (октябрь 2011 года).
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 мая 2012 года) — за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионате мира в 2012 г.

Статистика выступлений в Чемпионатах России 

 1 Кубок Надежды
 Игр — количество проведённых игр;
 ИС — количество игр в основном составе;
 «0» — количество игр «на ноль»;
 ПШ — количество пропущенные шайбы;
 Мин — количество минут на площадке;
 Кн — коэффициент надёжности;
 Штр — количество штрафных минут.

Статистика выступлений за сборную России

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра» 
 Профиль игрока на global-sport.ru

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Заслуженные мастера спорта России
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Дмитров»
Игроки ХК «Капитан»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Игроки ХК МВД
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Саров»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Буран»